Wipfing heißen folgende geographische Objekte:

 Wipfing (Gemeinde Muckendorf-Wipfing), Ortschaft und Katastralgemeinde von Muckendorf-Wipfing, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Wipfing (Gemeinde Eberstalzell), Ortschaft und Katastralgemeinde von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Wipfing (Gemeinde Sankt Oswald bei Plankenwarth), Ort bei Sankt Oswald bei Plankenwarth, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Wipfing (Vachendorf), Ortsteil der Gemeinde Vachendorf, Landkreis Traunstein, Bayern